Behem ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Behem (* ca. 1460; † 1508), Krakauer Stadtschreiber, Verfasser des Balthasar-Behem-Kodex
 Franz Behem (1500–1582), Mainzer Buchdrucker